Stuhldreher ist der Familienname folgender Personen:

 Ekkehard Stuhldreher (* 1924), deutscher Politiker (NPD) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Harry Stuhldreher (1901–1965), US-amerikanischer Footballspieler und -trainer